Cà Bianca ima više značenja:
 Cà Bianca, Alessandria
 Cà Bianca, Bologna